Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 1997 były szóstymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 16 marca 1997 roku, zakończyły się natomiast 9 listopada 1997 roku. W rozgrywkach wzięło udział osiemnaście drużyn, w tym trzy, które awansowały z drugiej ligi – FK Tiumeń, Szynnik Jarosław i Fakieł Woroneż. Po zakończeniu sezonu liczba drużyn w lidze została zredukowana z osiemnastu do szesnastu. Mistrzowski tytuł po raz drugi z rzędu wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Oleg Wierietiennikow z Rotoru Wołgograd, który zdobył 22 gole.

Drużyny

Tabela 

Uwaga:
 KAMAZ został ukarany odjęciem 6 punktów za niespłacenie jednego z transferów.

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 22 gole
  Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 17 goli
  Oleg Tieriochin (Dinamo)
 13 goli
  Igor Janowski (Ałanija)
 11 goli
  Lew Bierieznier (Czernomoriec)
  Aleksandr Ziernow (Rotor)
  Walerij Kieczinow (Spartak)
 10 goli
  Andriej Tichonow (Spartak)
  Edgaras Jankauskas (Torpedo)
 9 goli
  Aleksandr Gierasimow (Szynnik)
  Aleksiej Kosołapow (Lokomotiw M.)
  Władimir Kulik (CSKA)
  Dmitrij Chochłow (Torpedo)

Nagrody 
33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 1997:

 Bramkarze
 Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Filimonow (Spartak)
 Płaton Zacharczuk (Rotor)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Jurij Kowtun (Dinamo)
 Siergiej Gorłukowicz (Spartak)
 Maksim Bokow (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
 Igor Czugajnow (Lokomotiw M.)
 Jewgienij Buszmanow (Torpedo)
 Siergiej Niekrasow (Dinamo)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
 Andriej Sołomatin (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Szmarko (Rotor)
 Dmitrij Chlestow (Spartak)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Dmitrij Aleniczew (Spartak)
 Siergiej Griszyn (Dinamo)
 Siergiej Siemak (CSKA)

|width=25% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Aleksiej Kosołapow (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Bierkietow (Rotor)
 Aleksandr Gorszkow (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi pomocnicy
 Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 Jegor Titow (Spartak)
 Andriej Kobielew (Dinamo)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi pomocnicy
 Igor Janowski (Ałanija)
 Dmitrij Chochłow (Torpedo)
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw M.)
|width=25% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Tichonow (Spartak)
 Wiktor Bułatow (Krylja Sowietow)
 Witalij Abramow (Rotor)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Walerij Kieczinow (Spartak)
 Aleksiej Gierasimienko (Rostsielmasz)
 Lew Bierieznier (Czernomoriec)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Oleg Tieriochin (Dinamo)
 Maksim Buznikin (Spartak)
 Aleksandr Ziernow (Rotor)

Zobacz też 
 Wysszaja liga (1996)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1996/1997)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1997/1998)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
1997 w piłce nożnej
1997 w Rosji